Ralph Bloet ist der Name folgender Personen:

* Ralph Bloet (Adliger, † um 1112) († um 1112), anglonormannischer Adliger
 Ralph Bloet (Adliger, † 1199) († 1199), anglonormannischer Adliger
 Ralph Bloet (Adliger, † um 1241) († 1241/1242), anglonormannischer Adliger